Szwajcaria:
 Kriens – miasto w kantonie Lucerna, w okręgu Luzern-Land

Osoby:
 Otto Gustav Adolf Kriens – niderlandzki malarz

Inne:
 SC Kriens – szwajcarski klub piłkarski